Drapelul Malaeziei este asemănător cu cel al Statelor Unite, însă pe partea albastră se află o semilună cu o stea cu 14 colțuri. A fost adoptat la 26 mai 1950 cu 11 colțuri și 11 dungi, iar apoi pe 16 septembrie 1963 cu 14 colțuri și 14 dungi, care sunt curenți în prezent.

Drapele naționale
Malaezia